Шульгинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шульгинский сельсовет — в Советском районе Алтайского края.
 Шульгинский сельсовет — в Мордовском районе Тамбовской области.